Menschenskinder steht für
Menschenskinder (Zeitschrift)
Menschenskinder (Band)
Siehe auch
Menschenkind